Дмитровський район:

 Дмитровський район (Орєхово-Зуєвський округ)
 Дмитровський район (Московська область)
 Дмитровський район (Орловська область)
 Дмитровський район (Москва)